

Geografia
 Australia
Tom Price – città dell'Australia Occidentale

 Stati Uniti d'America
Price – township della Contea di Monroe, Pennsylvania
Price – capoluogo della Contea di Carbon, Utah
Price – città della Contea di Langlade, Wisconsin

Persone